Marco Annio Vero, praefectus Urbi e tre volte console;
Marco Annio Vero, pretore;
Marco Annio Vero Cesare, uno dei figli dell'imperatore Marco Aurelio;
Marco Aurelio, imperatore romano